HMS Beacon ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Beacon (1804), ein Brandschiff, Stapellauf 1804, 1808 verkauft
 HMS Meteor (1823), eine Bombarde mit acht Kanonen, Stapellauf 1823, 1832 auf HMS Beacon getauft, 1846 verkauft
 HMS Beacon (1855), eine Bombarde mit einem Mörser, Stapellauf 1855, in Mortar vessel 16 umbenannt, 1862 in einen Leichter umfunktioniert.
 HMS Beacon (1856), ein Kanonenboot mit vier Kanonen, Stapellauf 1856, 1864 verschrottet
 HMS Beacon (1867), ein Kanonenboot mit vier Kanonen, Stapellauf 1867, 1888 verkauft